Земля́ — многозначный термин.
 Земля — третья от Солнца планета в Солнечной системе.

Как субстанция 
 Земля — в смысле грунт и почва — поверхностный слой Земли.
 Земля — как суша в противоположность морю как водной поверхности.
 Земля — одна из мировых стихий в алхимии и разного рода оккультизме.
 Земли — сыпучие и глинистые горные породы или устаревшее название тугоплавких, не растворимых оксидов.
 Земля — земельный участок, землевладение, территория.
 Право на землю — правовая категория.
 Земля — экономический ресурс.

Административная единица 
 Земля в Русском царстве — территория, административно подчиненная одному правителю; см. Земский собор.
 Земля (Польша) — историческая административная территориальная единица в Польше.
 Земли Австрии — субъекты федерации в Австрии с 1919 года.
 Земли Германии — субъекты федерации с 1949 года и крупные административно-территориальные единицы в Германии в 1919-1949.
 Земли ГДР — крупные административно-территориальная единица в ГДР в 1949—1952 годы.
 Земли Чехословакии - крупные административно-территориальные единицы в Чехословакии в 1928-1949 гг.
 Земли Украинской народной республики — административно-территориальные единицы в Украинской народной республике.
 Земля — название ряда территорий в Антарктиде.

Фильмы 
 «Земля» — фильм режиссёра Александра Довженко (СССР, 1930).
 «Земля» — фильм режиссёров Амвросия Бучмы и Алексея Швачко (СССР, 1954).
 «Земля» — фильм режиссёра Хулио Медема (Испания, 1996). Оригинальное название — .
 «Земля» — фильм режиссёра Дипы Мехта (Индия, Канада, 1998). Оригинальное название — .

Альбомы 
 «Земля» — 7-й студийный альбом российской пэган-метал-группы Butterfly Temple.
 «Земля» — 8-й студийный альбом украинской рок-группы Океан Ельзи.

Литература 
 «Земля» — роман 1887 года французского писателя Эмиля Золя.
 «Земля» — роман 1901 года украинской писательницы Ольги Кобылянской.
 «Земля» — роман (1931, Пулитцеровская премия) Бак Перл.
 «Земля» — роман 2019 года русского писателя Михаила Елизарова.

Разное 
 Земля — буква всех славянских кириллических алфавитов.
 «Земля» — еженедельная сельская газета с 1990 года Забайкальского края.
 Земля — одна из пяти стихий в У-син.
 «Земля» — аллегорическая картина Джузеппе Арчимбольдо из цикла «Четыре стихии».

В электротехнике 
 Земля в электронике — проводник, электрический потенциал которого условно принимается за ноль.
 Земля — жаргонное название заземления.